Tartaglia bezeichnet:

 eine Figur des italienischen Stegreiftheaters, siehe Tartaglia

Tartaglia ist der Familienname folgender Personen:
 Angelo Tartaglia (1370–1421), italienischer Condottiere, Herr von Lavello und Toscanella
 Antonio Tartaglia (* 1969), italienischer Bobsportler
 Barbara Tartaglia (* 1966), deutsch-italienische Musicaldarstellerin und Tänzerin
 Niccolò Tartaglia (1499–1557), italienischer Mathematiker
 Philip Tartaglia (1951–2021), schottischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von Glasgow

Siehe auch:
 (8888) Tartaglia, Asteroid des Hauptgürtels
 Tartaglia-Dreieck, siehe Pascalsches Dreieck